Delta Force: Xtreme () — 3D-шутер от первого лица, ремейк первой части Delta Force, разработанный и изданный NovaLogic для платформы ПК (Windows).

Описание 
Три сюжетных линии: Перу, Чад и Новая Земля.
Возможность выбора и управления транспортом.

Расположение и задачи старых уровней остались те же, что и в оригинальной игре, все миссии, погодные эффекты, физика и улучшенный ИИ как врагов, так и товарищей по команде.

Многопользовательская часть имеет 20 совместных миссий, в которых игрок может принимать участие с друзьями, а также около 20 уровней для режимов Deathmatch, «Царь горы», командный «Царь горы», командный Deathmatch и Захват флага до 32 игроков.

Отзывы критиков 
На Metacritic Игра имеет рейтинг средний 65 из 100 основываясь на 9 рецензиях критиков, а средняя оценка от пользователей ресурса составляет 5.7 из 10.

Российский портал AG.ru поставил проекту 64 %.

Delta Force: Xtreme раскритиковали за отсутствие связного сюжета, слабость искусственного интеллекта и общую однообразность заданий. Вместе с тем, мультиплеерный режим игры в целом был встречен тепло, хотя схожесть оного с другим проектом студии — Joint Operations не осталась незамеченной.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт официального российского сообщества фанатов серии Delta Force — Eternal Delta Force edf.ru

Xtreme
Компьютерные игры 2005 года
Шутеры от первого лица
Тактические шутеры
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные NovaLogic
Компьютерные игры, изданные NovaLogic
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, локализованные Snowball Studios
Игры только для Windows